Os Condes de Tours eram os suseranos medievais que dominavam os feudos da região de Touraine na França, com sua capital em Tours. A primeira linhagem de condes veio de um famoso membro da família Etichonen, Hugo, o Tímido. Depois de três gerações, o condado passou para a família dos Robertianos com o igualmente famoso Roberto, o Forte, pai dos Capetos. Em 941, o condado passou para os condes de Blois e em 1044 para os conde de Anjou, de onde segue-se a sua conturbada história.

Etichonen
 815-828 Hugo, o Tímido
 828-866 Liutfrido I
 866-902 Liutfrido II

Robertianos
 859-866 Roberto, o Forte
 866-886 Hugo, o Abade
 886-888 Odo
 888-922 Roberto I
 908-940 Teobaldo, o Velho, visconde

Além dos condados de Blois e Anjou, o condado de Tours também é reivindicado pela casa nobre francesa de Albert, cujo maior título é o Ducado de Luynes.

Ver também
 Dinastia Capetiana
 Condado de Blois
 Condado de Anjou

Tours